Будённовское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Будённовское — исчезнувшее село в Кербулакском районе Алматинской области.

Украина 
 Будённовское — до 1958 года название рабочего посёлка Белокаменское Артёмовского района Донецкой области, с 1965 года в составе города Соледар.

См. также 

 Будённовское сельское поселение